Arnardrangur peut désigner :
 l'Arnardrangur, un stack d'Islande situé sur la côte Sud, à proximité immédiate de Dyrhólaey ;
 l'Arnardrangur, un rocher et ancien stack d'Islande situé sur la côte Sud, à proximité immédiate de la Hjörleifshöfði.